Алексей Михайлович Вергеенко (30 марта 1975, Минск, Белорусская ССР) — белорусский футбольный тренер. Сын Михаила Вергеенко.

Игровая карьера 
Воспитанник СДЮШОР «Динамо», первый тренер — Евгений Глембоцкий. Выступал на позиции полузащитника. В качестве футболиста большую часть карьеры провел во второй команде минского «Динамо». За основную команду он выступал только в 1999 году. Несколько лет Алексей Вергеенко играл в низших немецких дивизионах, куда его позвал играть его отец.

Тренерская карьера 
После завершения карьеры игрока вошёл в тренерский штаб солигорского «Шахтера». В 2009 году некоторое время возглавлял команду. Затем работал на посту главного тренера юношеской сборной. В 2012 году возглавил молодёжную сборную. Но вскоре он покинул свой пост из-за неудовлетворительных результатов.

17 февраля 2017 году был назначен главным тренером ФК «Барановичи».

С 2018 по 2020 год работал главным тренером «Молодечно»

Образование 
В 1998 году окончил БГЭУ, в 2005 году — Институт переподготовки кадров БГУФК. Через год получил тренерскую лицензию категории «А». В 2015 году получил тренерскую лицензию UEFA-PRO.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Динамо-Юни»
Игроки ФК «Молодечно-ДЮСШ-4»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Торпедо» Могилёв
Футбольные тренеры Белоруссии
Тренеры ФК «Шахтёр» Солигорск
Тренеры ФК «Барановичи»
Тренеры ФК «Молодечно-ДЮСШ-4»